Les Flower Fairies sont des illustrations réalisées par la dessinatrice anglaise Cicely Mary Barker, durant la première moitié du .

Biographie 
Incapable de se rendre à l'école en raison de son épilepsie, Cicely Mary Barker étudia chez elle et consacrait énormément de temps à apprendre à dessiner et à peindre. Son art fut influencé par celui de Kate Greenaway mais aussi par les peintres pré-Raphaëlites. Elle fut bientôt reconnue pour son talent et rejoignit la Croydon Art Society. Ses peintures florales furent particulièrement appréciées par la société victorienne, en raison du sujet qu'elle avait choisi : les fées et la féerie. Cicely Mary Barker publie son premier Flower Fairies book en 1923 ; elle reçoit 25£ pour Flower Fairies of the Spring, une collection de 24 peintures et illustrations. Cet ouvrage a reçu un accueil important, notamment en raison de l'intérêt de la reine Mary pour l'art féerique. Fort de cet engouement, elle publie ensuite les ouvrages  Flower Fairies Friends et Secret Stories.

Les Flower Fairies book sont cependant l'œuvre la plus connue de Mary Barker. La peinture douce et réaliste des enfants constitue la part majeure de son art. Les portraits enfantins sont notamment inspirés de sa propre sœur, Dorothy. Mary Barker a par ailleurs rencontré la botaniste Beatrix Potter, qui a su l'aider à représenter les plantes. Les illustrations et peintures de Mary barker appartiennent actuellement à Frederick Warne & Co et à la fondation Cicely Mary Barker.

The Original Flower Fairies Books 
Mary Barker a constitué huit ouvrages, regroupés sous le titre de The Original Flower Fairies Books.

 Flower Fairies of the Spring (1923), 
 Flower Fairies of the Summer (1925), 
 Flower Fairies of the Autumn (1926), 
 A Flower Fairy Alphabet (1934), 
 Flower Fairies of the Trees (1940), 
 Flower Fairies of the Garden (1944), 
 Flower Fairies of the Wayside (1948), 
 Flower Fairies of the Winter (1985), 

Une réédition eut lieu en 2002.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Fée

Liens externes 
 

Féerie
Peinture féerique victorienne